Saltensi – abitanti di Salto (Brasile)
Saltensi – abitanti di Salto da Divisa
Saltensi – abitanti di Salto de Pirapora
Saltensi – abitanti di Salto do Céu